Szczuczyn est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Szczuczyn.

 dans la voïvodie de Podlachie :
 de la gmina de Szczuczyn ;
 de la ville de Szczuczyn.

 de la ville de Chtchoutchyn.